USS Spruance ist der Name zweier Kriegsschiffe der United States Navy, benannt nach Admiral Raymond A. Spruance:

USS Spruance (DD-963), Typschiff der Spruance-Klasse, in Dienst bis 2005
USS Spruance (DDG-111), Schiff der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst ab Oktober 2011

Spruance